Лысая гора — название нескольких гор и сопок в горах Сихотэ-Алинь:
 Лысая (гора, Центральный Сихотэ-Алинь) — гора высотой 1615,8 м на Главном водоразделе горного хребта Сихотэ-Алинь.
 Лысая (гора, Партизанский хребет) — вершина высотой 1560,7 м в южной части Сихотэ-Алиня (Партизанский хребет).